Partidomomonia är ett släkte av kvalster. Partidomomonia ingår i familjen Momoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Partidomomonia